Sexklubb kan syfta på:
 Porrklubb – en klubb för visning av pornografi och ibland striptease
 Swingersklubb – en klubb där par kan ha sexuella kontakter med andra